Matthew Fahey (né le ) est un acteur américain.

Filmographie 
2005 : Close to Home : Juste Cause : Ben Moran
2004-2009 : FBI : Portés disparus : Mike Jameson / John

Liens externes 
 

Acteur américain
Naissance en septembre 1990
Producteur américain de télévision